

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Dubois – capoluogo della contea di Clark, Idaho
 DuBois – città della contea di Clearfield, Pennsylvania
 Dubois – città della contea di Fremont, Wyoming
 Dubois – città della contea di Dubois, Indiana

Persone 
 Alfred Dubois – musicista e didatta al Conservatoire Royal de Bruxelles
 Allison DuBois – scrittrice e presunta medium statunitense
 Antonio Dubois – musicista e autore di testi
 Brendan DuBois – scrittore statunitense
 Edmond Louis Alexis Dubois-Crancé – politico e generale francese
 Eugène Dubois – antropologo olandese
 François Dubois – pittore del XVI secolo
 François Dubois – pittore neoclassico del XIX secolo
 Guillam Dubois – pittore e disegnatore olandese 
 Guillaume Dubois – cardinale
 Louis-Ernest Dubois – cardinale
 Pietro Dubois – giurista
 Serafino Dubois – scacchista
 Théodore Dubois – compositore
 Urbain Dubois – cuoco francese
 William Edward Burghardt Du Bois – attivista e saggista

Pagine correlate 
Du Bois